6-й чемпионат Узбекистана по футболу 1997 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 22-х клубов) с 1 апреля по 1 ноября 1997 года.

Участники 

 «Прогресс» (Зарафшан) сменил название на «Кызылкум» (Зарафшан).
 «Тегирмончи» (Шурчи) сменил название на ФК «Шурчи».
 «Гиламчи» (Хива) сменил название на ФК «Хива».
 «Динамо-Насаф» (Карши) сменил название на «Насаф» (Карши).
 Клубы Кашкадарьинской области (вилоята) «Насаф» (Карши) и «Машъал» (Мубарек) поменялись местами: «Насаф» был переведён в Высшую лигу, а «Машъал» выбыл в Первую лигу.

Итоговая таблица

Дополнительный матч за 16-е место 
ФК «Шахрихан» — ФК «Багдад» — 3:1.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1997
 Вторая лига Узбекистана 1997
 Кубок Узбекистана 1997

Ссылки 
 Uzbekistan 1997 

1997
Спорт в Узбекистане в 1997 году